Juvet ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Juvet (1854–1905), Schweizer Architekt
 Patrick Juvet (1950–2021), Schweizer Sänger, Pianist und Songschreiber